Erebia apicalis är en fjärilsart som beskrevs av Reverdin 1917. Erebia apicalis ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
apicalis